Neste artigo, encontra-se o retrospecto da Associação Chapecoense de Futebol em partidas de futebol contra adversários internacionais.

Participações 
Em negrito os anos em que foi campeão.
Em itálico os anos em que foi vice-campeão.

Por adversário 

Última atualização: 21 de fevereiro de 2020.

Legenda: AM = Amistoso; TA = Torneio Amistoso; CS = Copa Sul-Americana; LB = Libertadores; RE = Recopa Sul-Americana; MC = Mundial de Clubes; SB = Suruga Bank.

Histórico de partidas 

 <span style="font-size: .8em;">Legenda:  Vitórias —  Empates —  Derrotas

Retrospecto geral

Ver também
 Futebolistas da Associação Chapecoense de Futebol
 Treinadores da Associação Chapecoense de Futebol

Associação Chapecoense de Futebol